Сага-Кюель  () — топоним  (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Сага-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°33’с. ш. 118°37’в. д..
 Сага-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°17’с. ш. 145°22’в. д..
 Сага-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°50’с. ш. 145°13’в. д..
 Сага-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°11’с. ш. 117°24’в. д..
 Сага-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°03’с. ш. 117°17’в. д..

Примечания